16-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 19 по 24 июля 2016 года на стадионе имени Здзислава Кшишковяка в Быдгоще (Польша). Турнир проводился на этой арене во второй раз в истории (впервые — в 2008 году). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1997 года рождения и моложе, выполнившие в течение квалификационного срока установленные нормативы и требования.

Чемпионат должен был быть проведён в Казани, но из-за допингового скандала в российской лёгкой атлетике город был лишён этого права. По аналогичной причине к соревнованиям не были допущены российские спортсмены.

Решение о проведении чемпионата в Быдгоще было принято Советом ИААФ всего за полгода до его старта, 7 января 2016 года, в отсутствие других кандидатов.

В соревнованиях приняли участие 1512 легкоатлетов из 157 стран мира.

Медалисты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры 

 26 апреля 2017 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила о санкциях в отношении польского толкателя ядра Конрада Буковецкого. В его допинг-пробе, взятой на юниорском чемпионате мира, был обнаружен хигенамин. Спортсмен получил публичное предупреждение, а его результат на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет был аннулирован — первое место с юниорским рекордом мира 23,34 м.

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 47 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 2016 года
Спорт в Польше в 2016 году
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше